Uefa Europa League 2016/2017 var den 46:e säsongen av Europas andra stora klubblagsturnering och den åttonde säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen 2009. 

Finalen spelades den 24 maj 2017 på Friends Arena i Stockholm.

Speldatum 
Turneringen inleddes med kvalspelets första omgång  och avslutades med finalen .

Deltagare

Ranking av förbund 
För Uefa Europa League 2016/2017 är förbunden tilldelade platser efter 2015 års koefficient, koefficienten tar hänsyn till förbundens resultat i europeiska tävlingar 2010/2011 till och med 2014/2015.

Lag 
Noteringen inom parentes visar hur varje lag kvalificerat sig för turneringen.

CV: Cupvinnare
2:a, 3:a, 4:a, 5:a, 6:a, etc.: Ligaplacering
PO: Playoff
CL: Flyttade från Champions League
GS: Trean från Champions Leagues gruppspel
PO: Förlorare från Champions Leagues playoff
O3: Förlorare från Champions Leagues tredje omgång

Kvalomgångar

Första kvalomgången 
De första mötena spelades den 28 och 30 juni. De andra mötena spelades 5, 6 och .

Andra kvalomgången 
De första mötena spelades 14 juli. De andra mötena spelades 20 och .

Tredje kvalomgången 
De första mötena spelades 28 juli. De andra mötena spelades 3 och .

Playoff 
De första mötena spelades 17 och 18 augusti. De andra mötena spelas .

Gruppspel 
Gruppspelet utgörs av 48 lag från 21 länder som är indelade i 12 grupper. Gruppspelsmatcherna spelas 15 september, 29 september, 20 oktober, 3 november, 24 november och 8 december 2016.
De två främsta lagen i varje grupp till slutspelet och en sextondelsfinal.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Anmärkningslista

Se även 
Uefa Champions League 2016/2017
Uefa Women's Champions League 2016/2017

Referenser

Externa länkar